Черничное — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черничное — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Черничное — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Черничное — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Черничное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.